Resava () bezeichnet folgende Orte, Einrichtungen etc., alle in Zentralserbien befindlich:

 den Fluss Resava, siehe Resava (Fluss)
 die entlang des Flusses gelegene historische Region, siehe Resava (Region)
 ein Kloster am Fluss, siehe Kloster Manasija
 eine kulturelle Bewegung im 14. und 15. Jahrhundert, siehe Resava-Schule
 die Resava-Kohlebergwerke im Tal des Flusses, siehe REMBAS
 die Resava-Höhle, eine bekannte Sehenswürdigkeit in der Region, siehe Resava-Höhle